«Гангстер» — фильм Гордона Уайлза 1947 года.
 «Гангстер» — фильм Дэва Ананда 1994 года.
 «Гангстер» — фильм Билла Дьюка 1997 года.
 «Гангстер» — фильм Анурага Басу 2006 года.
 «Гангстер» — фильм Ридли Скотта 2007 года.
 «Гангстер» — фильм Стива Аалама  2007 года.

См. также 
 Гангстеры (фильм)